Arpad, una antiga ciutat de l'actual Síria.
 Árpád, nom propi hongarès.
 Árpád d'Hongria, pare de la pàtria i Gran Príncep d'Hongria.
 La Dinastia Árpád.